

Film
A Free Ride – cortometraggio muto del 1903
Free Ride – film commedia del 1986
Free Ride – film del 2013 diretto da Shana Betz

Sport
Freeride – pratica ludica e soft degli sport di natura

Altro
 Problema del free rider – in psicologia il problema dei cosiddetti scrocconi